Paolo Lanzotti  – scrittore italiano
 Antonio Lanzotti  – docente e ricercatore italiano